bspwm () est un gestionnaire de fenêtres libre fonctionnant au-dessus de  sur les machines de type UNIX représentant chaque fenêtre comme une feuille d'un arbre binaire entier.

Gestionnaire de fenêtres libre pour X Window